Thomas Parnell je lahko:
 Thomas Parnell (pesnik)
 Thomas Parnell (fizik)